Marmotta, genere di mammifero sciuride diffuso in Europa nelle aree montane dove forma piccole comunità in zone prative e di tundra alpina; con altre specie è diffuso in Asia e Nordamerica.

Marmotta (ferrovia), segnale basso ferroviario, che per le sue dimensioni può ricordare in lontananza la sagoma dell'omonimo animale.

Pagine correlate
Giovani Marmotte, associazione fittizia Disney